

Carriera

Club

Swift Hesperange
Inizia a giocare a calcio nelle giovanili dello , squadra di Éirepromotioun, la seconda serie lussemburghese, esordendo in prima squadra il 27 agosto 2015 nella sconfitta casalinga per 1-0 contro il  in campionato. Il 22 novembre segna il suo primo gol in carriera, quello del momentaneo 1-0 all'8º nella sconfitta per 3-2 ai supplementari contro il  in Coppa del Lussemburgo. Gioca un totale di 8 partite segnando un gol prima di andare via.

Saarbrucken
A febbraio 2016 si trasferisce in Germania, al , squadra di Regionalliga, la terza serie tedesca, che lo inserisce nella formazione Under-19.

Ritorno allo Swift Hesperange
Dopo essere rimasto svincolato da luglio 2016, a gennaio 2017 ritorna allo , in Lussemburgo. Fa il suo secondo debutto il 19 febbraio, giocando titolare nel successo interno per 2-1 sull' in campionato.

Nazionale
Inizia a giocare nelle Nazionali giovanili del Lussemburgo nel 2013, con l'Under-17, disputando 9 partite fino al 2015, di cui 3 nelle qualificazioni all'Europeo di categoria 2015. Il 9 giugno 2015 debutta in Nazionale maggiore, a 17 anni e prima dell'esordio in Under-19 e Under-21, giocando il secondo tempo dello 0-0 in amichevole in casa a Lussemburgo contro la Moldavia Il 4 settembre 2015 esordisce in Under-21, nelle qualificazioni all'Europeo Under-21 2017, perdendo 3-1 in casa ad Esch-sur-Alzette contro il Galles, partendo titolare e venendo sostituito al 72º. Infine a novembre dello stesso anno gioca per la prima volta in Under-19, giocando anche nelle qualificazioni agli Europei Under-19 2016 e 2017.

Statistiche

Presenze nei club
Statistiche aggiornate al 19 marzo 2017.

Cronologia presenze e reti in nazionale

Note

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale lussemburghese